Adam Galiński (1866-1927) – generał brygady Wojska Polskiego
 Eugeniusz Galiński ps. „Soból” (ur. 1906) – oficer Armii Krajowej
Cezary Galiński (ur. 1967) – inżynier, specjalista w projektowaniu, budowie i badaniach samolotów
 Marcel Galiński ps. „Junior Stress” (ur. 1985) – muzyk reggae i dancehall
 Marek Galiński (ujednoznacznienie)
 Leszek Piotr Galiński (ur. 1959) – choreograf
 Tadeusz Galiński (1914-2013) – dziennikarz, polityk, minister
 Wincenty Galiński ps. „Bystry” (1885-1938) – działacz samorządowy, członek Polskiej Organizacji Wojskowej